Elzey ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Elzey (1816–1871), General der Konföderierten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Paul Elzey (1946–1989), US-amerikanischer Footballspieler